Святи́й Іва́н — ім'я кількох християнських святих.

 Іван Хреститель — попередник Ісуса Христа, що пророкував його пришестя, хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.
 Іван III Схоластик — константинопольський патріарх.
 Іван IV Постник — константинопольський патріарх з 582 року.
 Іван Дамаскин — візантійський письменник.
 Іван Золотоустий — візантійський вселенський учитель.
 Іван Кущник — візантійський чернець та сподвижник.
 Іван Солунський — візантійський борець з іконоборцями.
 Іван і Павло —римські християни, мученики. Вбиті у Римі 26 червня 362 року
 Сан-Жуан

Святі